

Expres 
 Een snelle verbinding
 Exprestrein (sneltrein of intercity)
 Expresweg
 Expres (tijdschrift), een Vlaams tijdschrift
 met opzet

Express 
 Express (motorfiets), motorfietsmerk uit Duitsland
 Express (Duits dagblad), een boulevardblad uit Keulen
 Express (automerk), uit Frankrijk
 Express.js, een webapplicatieframework voor Node.js

Expresse 
 IJlbode of expressedienst als in de uitdrukking: per expresse

Zie ook 
 Expressen (Zweedse krant)
 Expressie (doorverwijspagina)
 Espresso (koffie op Italiaanse wijze onder druk gezet)
 Expreszo (Nederlandstalig lhbt-tijdschrift)